Salfa ist der Familienname folgender Personen:

 Amedeo Salfa (* 1941), italienischer Filmeditor
 Omar Jouma al-Salfa (* 1989), Sprinter aus den Vereinigten Arabischen Emiraten